

Жінки 
 Водоп'янова Тетяна Юріївна — українська біатлоністка, призерка чемпіонатів світу.

Чоловіки 
 Водоп'янов Сергій Анатолійович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького.

Див. також 
 Водоп'ян Анатолій Іванович (нар. 1946) — український архітектор.